Letton ist der Name folgender Orte:

 Letton (Castle), Dorf in Herefordshire, England
 Letton (Norfolk), Dorf in Norfolk, England
 Letton (Walford, Letton and Newton), Dorf in Walford, Letton and Newton, Herefordshire, England

Letton ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Letton (1888–1942), ein deutscher Unterhaltungsmusiker, Komponist und Filmkomponist